Rusguniae war eine antike Stadt in der römischen Provinz Mauretania Caesariensis im Norden von Algerien.

Rusguniae (ital.: Rusgunie) ist ein ehemaliges Bistum der römisch-katholischen Kirche und heute ein Titularbistum.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer
 Liste der römischen Provinzen ab Diokletian

Weblinks 
 
 

Rusguniae
Rusguniae
Algerische Geschichte (Antike)